Antoine Laurent Chorier (1758-1832), homme politique français ;
 Julien Chorier (1980-), un coureur de fond français ;
 Nicolas Chorier (1612-1692), un avocat, écrivain et historien français.
Chorier ou Chortier, ouvrier ayant inventé le maillechort.